Једрилица може да се односи на:

 Једрилица (ваздухоплов), ваздухоплов без мотора
 Једрилица (брод), брод са погоном на једра